Evropska Formula 2 sezona 1980 je bila štirinajsto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

1980 v športu
1980